Національний дивізіон Молдови 2001—2002 — 11-й сезон чемпіонату Молдови з футболу. Титул вдруге поспіль здобув Шериф.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Ністру взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як фіналіст Кубку Молдови 2001—2002.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Плей-оф 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 червня 2002

|}

Посилання 
 Національний Дивізіон Молдови на soccerway 
 Національний Дивізіон Молдови на rsssf 

2001—2002
Молдова
Молдова